

Тарасково — село, гміна Пйонтниця, Ломжинський повіт, Підляське воєводство

Тарасково — присілок, Наро-Фоминський район, Московська область
 Тарасково — село, Новоуральський міський округ, Свердловська область